

Sigle 
 Battaglione, ufficialmente abbreviato in btg. (puntato alla fine)

Codici 
 BTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batangafo (Repubblica Centrafricana)
 btg – codice ISO 639-3 della lingua gagnoa bété